Barbara Frietchie – Patriota statunitense (1766-1862)
 Barbara Frietchie – lavoro teatrale di Clyde Fitch

Film
 Barbara Frietchie – film del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
 Barbara Frietchie – film 1915 diretto da Herbert Blaché
 Barbara Frietchie – film del 1924 diretto da Lambert Hillyer